La source – fra.: źródło
 La Source – miasto na Haiti
 La Source – album, składanka największych hitów francuskiej piosenkarki Nadiyi
 La Source – piosenka Isabelle Aubret, która reprezentowała Francję w konkursie Eurowizji w 1968

Zobacz też 
 Źródło (obraz Jean-Auguste-Dominique’a Ingres’a)